A Visit to the Zoo – documentario del 1896
 A Visit to the Zoo – documentario del 1903 prodotto dalla S. Lubin
 A Visit to the Zoo – corto di animazione del 1915 diretto da Wallace A. Carlson